Парламентские выборы в Гватемале проходили 3-5 ноября 1944 года.

Объединённый фронт политических партий и гражданских ассоциаций являлся избирательным блоком, в который входили Национальный демократический фронт, Народный фронт освобождения, Центристская демократическая партия, Социал-демократическая партия, Партия национального авангарда.

Результаты

Примечания 

Гватемала
Выборы в Гватемале
1944 год в Гватемале
Ноябрь 1944 года